Il singolare del WTA Austrian Open 1998 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1998.

Barbara Schett era la detentrice del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro Emmanuelle Gagliardi.

Patty Schnyder ha battuto in finale 6–2, 4–6, 6–3  Gala León García.

Teste di serie

  Patty Schnyder (campionessa)
  Sabine Appelmans (primo turno)
  Barbara Paulus (quarti di finale)
  Barbara Schett (quarti di finale)

 Gala León García (finale) 
 Sylvia Plischke (quarti di finale) 
 Sandra Kleinová (primo turno) 
 Emmanuelle Gagliardi (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

WTA Austrian Open 1998